Кубок Азии 1984 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это восьмой по счёту Кубок Азии. Финальный этап проходил в Сингапуре с 1 декабря по 16 декабря 1984 года.

Отборочный турнир

Группа 1

Финал 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 2 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 3 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 4 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Обладатели путёвок 
  — получил путёвку автоматически, как хозяин турнира.
  — получил путёвку автоматически, как действующий чемпион.

Финальный турнир

Стадион

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Призы 
Лучший игрок
  Цзя Сюцюань

Лучшие бомбардиры
  Цзя Сюцюань — 3 мяча
  Нассер Мохаммадхани — 3 мяча
  Шахрох Баяни — 3 мяча

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1984 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 1984 году
Декабрь 1984 года
Международные спортивные соревнования в Сингапуре
1984 год в Сингапуре
Футбольные соревнования в Сингапуре